La Pro A 2001-2002 è stata la 80ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Cyril Julian, 
MVP straniero:  Roger Esteller, 
Allenatore dell'anno:  Savo Vučević, 
Giocatore rivelazione:  Boris Diaw, 
Miglior difensore:  Florent Piétrus,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
2001-2002